Kerling kan syfta på följande:
 Kerling (Island), ett berg på Island
 Kerling-lès-Sierck, en kommun i departementet Moselle i Frankrike